Лас Палмиљас има више значења:

 Лас Палмиљас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Палмиљас (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Палмиљас (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Палмиљас (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику